Zambujal (Alfragide) —  bairro da freguesia de Alfragide
Zambujal (Condeixa-a-Nova) — freguesia do concelho de Condeixa-a-Nova
Zambujal (São Julião do Tojal) — povoação da freguesia de São Julião do Tojal, Loures
Zambujal (São Domingos de Rana) — povoação da freguesia de São Domingos de Rana, Cascais
Castro do Zambujal — castro pré-histórico na freguesia de Santa Maria do Castelo e São Miguel, Torres Vedras
Forte do Zambujal — nas Linhas de Torres

Desambiguações de topônimos